2. Division 1951/52 steht für:
 2. Division (Belgien) 1951/52
 II. Division 1951/52